Economia: Banque de l'Union Parisienne, banc d'inversions francès
 Ensenyament:
Batxillerat Unificat Polivalent
 Baltic University Programme, xarxa d'unes 225 universitats i altres institucions d'ensenyament superior de l'àrea de la mar Bàltica
 Bangladesh University of Professionals, universitat pública de Bangladesh
 Berlin University Press, editorial alemanya
 Bononia University Press, editorial italiana
 Bucknell University Press, editorial estatunidenca
 Política: Bloc d'Unitat Popular, entitat sobiranista mallorquina
 Tecnologia:
Basic Unified Process
.bup, un tipus de fitxer emprat en el vídeo DVD
bup, programa que utilitza Git per fer còpies de seguretat
 Zoologia: onomatopeia del lladruc dels gossos (també: bup-bup, bub i bub-bub)